Медве́жьи озёра — группа из соединённых протоками трёх озёр в Щёлковском районе Московской области, в 12 км к северо-востоку от Москвы. Два небольших озера, общей площадью 0,12 км² и одно более крупное, площадью 0,4 км². Озеро Большое Медвежье соединено каналом и речкой Малашкой с рекой Пехоркой (левым притоком Москвы-реки) и находится в 2,5 км к западу от села Большие Жеребцы. С запада от озёр проходит Щелковское шоссе, а с востока к ним примыкает хвойный лес. На восточном берегу Большого Медвежьего озера находится одно из кладбищ Щёлковского района.

Из-за близости к Москве это очень популярная зона отдыха.

Озёра также дали название деревне Медвежьи Озёра, располагающейся к западу от них, а также муниципальному образованию — сельскому поселению Медвежье-Озёрское.

Примечания

Литература 

 
 
 Всё Подмосковье: Географический словарь Московской области / Под общ. ред. д-ра геогр. наук проф. Н. А. Солнцева. — М., Мысль, 1967. — 384 с., ил. и карт., 16 л. ил. (Моск. филиал Геогр. общества СССР).
 
 Культура средневековой Москвы: Исторические ландшафты. В 3-х томах. — М., Наука, 2004—2005. — ISBN 5-02-022721-8.
 Вагнер Б. Б. Озера Подмосковного края. Справочник краеведа, рыбака и туриста. — М., Московский Лицей, 2003. — 128 с. — ISBN 5-7611-0395-8.
 
 Кусов В. С. Земли Московской губернии в XVIII веке. Карты уездов. Описания землевладений. — М., Изд. дом «Московия», 2004. — ISBN 5-7151-0081-X.
 Кусов В. С. Московское государство XVI — начала XVIII века. Сводный каталог русских географических чертежей. — М., Русскій міръ, 2007. — 704 с., ил. — ISBN 978-5-89577-094-8.
 Кусов В. С. Земли Большой Москвы. Картографические произведения XVII—XVIII столетий. — М., Русскій міръ, 2008. — 224 с., ил. — ISBN 978-5-89577-079-5.

Ссылки 
 
 

Озёра Московской области
Группы озёр России